Невежкинский сельсовет — сельское поселение в Белинском районе Пензенской области Российской Федерации.

Административный центр — село Невежкино.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Пензенской области от 2 ноября 2004 года № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области».

Население

Состав сельского поселения 

10 октября 2011 года в соответствии с Законом Пензенской области № 2128-ЗПО из учетных данных административно-территориального устройства Пензенской области исключен поселок Новый Мир, как фактически прекративший существование.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельсовета

Муниципальные образования Белинского района
Сельские поселения Пензенской области